Dåren É Lös er et livealbum af den svenske musiker og sangskriver Eddie Meduza. Albummet blev udgivet i 1983 og er  indspillet under Eddie Meduzas november-december turné rundt i Sverige i 1982. På den første udgivelse kom bonussinglen "Fruntimmer Ska En' Ha...". Andre udgaver havde ikke denne bonus single.

Albummet blev udgivet på CD i 1997 under navnet The Roaring Cadillacs Live.

Spor 
Alle sange skrevet og komponeret af Eddie Meduza, undtagen hvor noteret.

Midverkende 

 Eddie Meduza - Sang.
 Ken Wilson - Guitar og sang.
 Mats Lindberg - Basguitar og sang.
 John Norum - Guitar.
 Thomas Witt - Trommer.

Referencer 

Eddie Meduza-album
Album fra 1983
Livealbum
Livealbum fra 1983

Eksterne henvisninger 

Dåren É Lös på Youtube.com, hentet d. 14 februar 2020
Dåren É Lös  på Spotify, hentet d. 20 marts 2020
Eddies Himmel  på Luftkaffe.se, hentet d. 20 marts 2020
Swemusic  på Swemusic.se, hentet d. 20 marts 2020